FNT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Bishop International, Flint (Michigan), Stati Uniti